Grupp A vid Fifa Confederations Cup 2013 spelades från 15 juni till 22 juni 2013.

Fyra lag spelar i gruppen:
 , arrangör av Världsmästerskapet 2014
 , andraplats vid Europamästerskapet 2012
 , segrare av Asiatiska mästerskapet 2011
 , segrare av Concacaf Gold Cup 2011

Tabell
De två bäst placerade lagen kvalificerar sig vidare till semifinalerna.

Matcher

Brasilien mot Japan
Brasilien vann turneringens första match mot Japan med slutsiffrorna 3–0. Detta var Brasiliens första tävlingsmatch på 699 dagar. Senast laget spelade i en tävlingsmatch var mot Paraguay i kvartsfinalen av Copa América 2011, den 17 juli 2011.

Neymar från den brasilianska klubben Santos (kontrakterad till Barcelona) gjorde turneringens första mål efter tre minuters speltid.

{{Resultat med trupp|id=BRA-JPN
|nr       = 1
|bild     = BRA-JPN-2013-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Neymar Paulinho Jô 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Nacional de Brasília
|spelplats= Brasília
|publik   = 67423
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Mexiko mot Italien
Mario Balotelli såg till att Andrea Pirlos 100:e landskamp slutade i seger, med AC Milan-spelarens mål i den 78:e spelminuten, i en 2–1-seger över Mexiko på Maracanã-stadion.
Juventus-spelaren Pirlo hade gett Gli Azzurri ledningen i första halvlek med en frispark från distans. Javier Hernández reducerade till 1–1 på en straffspark, efter att Andrea Barzagli drog ner Giovani dos Santos i straffområdet. Balotelli visade prov på sin kroppsstyrka när han avgjorde matchen med drygt tio minuter kvar av matchen.

Utmärkelsen Matchens bäste spelare gick till Andrea Pirlo, framröstad på Fifas webbplats.

{{Resultat med trupp|id=MEX-ITA
|nr       = 2
|bild     = MEX-ITA-2013-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Javier Hernández 
|mål2     =  Andrea Pirlo Mario Balotelli
|arena    = Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 73123
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Andrea Pirlo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=BRA-MEX
|nr       = 5
|bild     = BRA-MEX-2013-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Neymar Jô 
|mål2     = 
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 50791
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Italien mot Japan

{{Resultat med trupp|id=ITA-JPN
|nr       = 6
|bild     = ITA-JPN-2013-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Daniele De Rossi Atsuto Uchida Mario Balotelli Sebastian Giovinco 
|mål2     =  Keisuke Honda Shinji Kagawa Shinji Okazaki
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 40489
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Shinji Kagawa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Italien mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=ITA-BRA
|nr       = 9
|bild     = ITA-BRA-2013-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Emanuele Giaccherini Giorgio Chiellini 
|mål2     =  Dante Neymar Fred
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 48874
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Japan mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=JPN-MEX
|nr       = 10
|bild     = JPN-MEX-2013-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Shinji Okazaki 
|mål2     =  Javier Hernández
|arena    = Mineirão
|spelplats= Belo Horizonte
|publik   = 52690
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Javier Hernández
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Fifa Confederations Cup 2013